Ретунский — фамилия; имеет женскую форму Ретунская.
 Ретунский, Валерий Александрович (род. 1952) — советский военачальник, заслуженный военный лётчик России, генерал-лейтенант авиации.
 Ретунский, Владимир Николаевич (род. 1950) — российский серийный убийца.
 Примечания